

Geografia
Arabia – nome generico che può indicare la penisola arabica
Arabia – nome del linguaggio colloquiale che può riferirsi all'Arabia Saudita

Storia
Arabia – satrapia degli imperi achemenide e sasanide
Arabia – provincia dell'impero romano

Astronomia
Arabia – altro nome con cui viene menzionato l'asteroide 1157 Arabia
Arabia – elemento esogeologico di Marte

Persone
Ambrogio Arabia (1858-1934) – politico
Francesco Saverio Arabia (1821-1899) – patriota

Altro
Arabia – racconto di James Joyce
Arábia – film del 2017
Arabia – cavallo accreditato in alcune pellicole cinematografiche